Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 221 dans le monde.

 Route fédérale 221 en Allemagne
 Route 221 au Québec, Canada
 Route 221 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 221 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 221, en France
 Route régionale 221, en Slovénie